Инзе́р () — топоним в Башкирии, преимущественно в Белорецком районе

 Инзер (Большой Инзер) — река
 Малый Инзер — река
 Инзер (Белорецкий район) — село
 Инзер (станция)
 Локомотивное депо Инзер